Тальо́ни () — итальянские фамилия и топоним.

Фамилия 
Балетная династия Тальони
 Тальони, Карло — танцовщик, балетмейстер и импресарио, основатель династии. 
 Тальони, Филиппо (1777—1871) — танцовщик и педагог, выдающийся хореограф эпохи романтизма, сын Карло Тальони, отец Марии и Поля Тальони.
 Тальони, Мария (1804—1884) — выдающаяся балерина XIX века, одна из центральных фигур балета эпохи романтизма.
 Тальони, Поль (1808—1888) — танцовщик и хореограф, младший брат Марии Тальони.
 Тальони, Сальваторе (1789—1868) — танцовщик и хореограф, сын Карло Тальони, младший брат Филиппо Тальони.
 Тальони, Луиза (1823—1893) — танцовщица, дочь Сальваторе Тальони.
 Тальони, Луиза — танцовщица, дочь Карла Тальони, сестра Филиппо и Сальваторе Тальони.

Другие известные носители
 Тальони, Алис (род. 1976) — французская киноактриса.
 Тальони, Фабио (1920—2001) — итальянский инженер.

Кличка 
 Тальони — русский рысак (Гей Бинген — Тайна 1909), показывал резвость на дистанции 1600 м — 2 минуты 9 секунд, на дистанции 3200 м — абсолютный рекорд тех лет, 4 минуты 24,1 секунд.

Топоним 
  — коммуна в провинции Кьети. 
  — коммуна в провинции Перуджа.